Яросевич — фамилия.
 Яросевич, Виктор Феликсович (1909—2002) — капитан 1 ранга флагманский штурман ТОФ, контр-адмирал, главный штурман ВМФ.
 Яросевич, Ирена Рената (более известна под фамилией Андерс; 1920—2010) — польская актриса и певица.